Шепітська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Шепітська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Шепітська сільська рада — Чернівецька область, Путильський район